HMAS Ipswich je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Ipswich (J186)
 HMAS Ipswich (FCPB 209)

Ipswich